Roccella peut désigner:

 Roccella Ionica, commune italienne de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie ;
 Roccella Valdemone, commune italienne de la province de Messine dans la région Sicile en Italie;
 Campofelice di Roccella, commune italienne de la province de Palerme dans la région Sicile en Italie;